Formula–3 Európa-bajnokság (1975-1984) A Nemzetközi Automobil Szövetség által felügyelt, 1975 és 1984 között futó versenysorozat
Formula–3 Európa-bajnokság A Nemzetközi Automobil Szövetség által felügyelt, 2013 és 2018 között futó versenysorozat